Schweinskopf steht für:
 Schweinskopf, Kopf des Hausschweins, zum Lebensmittel verarbeitet
 Schweinskopf (Osterbruch), Ortsteil der Gemeinde Osterbruch, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

sowie für folgende Berge:

in Deutschland:
 Schweinskopf (Bottenhorner Hochflächen) (519,2 m), in den Bottenhorner Hochflächen bei Bottenhorn (Bad Endbach), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schweinskopf (Hinterland) (473 m), in den Damshäuser Kuppen bei Friedensdorf (Dautphetal), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schweinskopf (Tecklenburger Land) (133,1 m), im Teutoburger Wald bei Brochterbeck (Tecklenburg), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

in Polen/Slowakei:
 Świnica (2301 m), in der Hohen Tatra

Siehe auch:
 Schweinschädel
 Sauschädelstehlen